Semra ist ein türkischer weiblicher Vorname arabischer Herkunft mit der Bedeutung „Die Brünette“, der auch in Südosteuropa vorkommt. Er existiert auch in der aserbaidschanischen Form Səmra.

Namensträgerinnen

Semra 
 Semra Ertan (1957–1982), türkische Arbeitsmigrantin und Lyrikerin in Deutschland
 Semra Ilhan (* 1978), deutsche Basketballspielerin
 Semra Karaslan (* 1998), türkische Mittelstrecken- und Hindernisläuferin
 Semra Turan (* 1985), türkischstämmige dänische Schauspielerin

Səmra 
 Səmra Rəhimli (* 1994), aserbaidschanische Sängerin

Sonstiges 
 Semra (Indien), Dorf im indischen Bundesstaat Bihar

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Türkischer Personenname